Garmenjak, otočić uz zapadnu obalu Pašmana, kod mjesta Mrljane
 Garmenjak Veli